Zambo peut désigner :

Toponymie 
Zambo, la ville et le chef-lieu du département de Zambo au Burkina Faso
 Zambo, le département de la province de l'Ioba au Burkina Faso, dont Zambo est le chef-lieu éponyme

Anthropologie 
 Zambo, un terme désormais inusité désignant les métis de noirs et d'amérindiens en Amérique latine